Progresivní strana může odkazovat k vícero politickým subjektům. Může jít například o:
 Progresivní strana (Austrálie) – jedna z prvních australských politických stran
 Progresivní strana (Belgie) – strana z 19. století
 Progresivní strana (Island) – agrární a liberální strana
 Progresivní strana (Izrael) – zaniklá politická strana
 Progresivní strana (Portugalsko)